Fort – budowla militarna
 Fort (LARP) – gra Live action role-playing

Zobacz też 
 Twierdza
 Zamek